Joan Solé i Prats, ciclista català, campió de trialsín.
 Joan Solé i Rovira, ciclista i motociclista català, campió de trialsín i de trial.